Dunia (engine) - game-engine van Ubisoft
 Dunia (1946) - Egyptische film uit 1946
 Dunia (1987) - Burkinese film van Yaméogo
 Dunia (1995) - Egyptische film uit 1995

 Khawla Dunia - Syrische dichter en journalist
 Dunia Elvir - Hondurese journaliste en TV producente
 Dunia Susi - Engels voetbalster